Gheorghe Doja ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Gheorghe Doja (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
 Gheorghe Doja (Mureș), Gemeinde im Kreis Mureș
 Gheorghe Doja (Bacău), Dorf im Kreis Bacău